Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге чемпионов УЕФА 2021/2022 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона, жирным — вошедшие в команду сезона, опубликованную официальным сайтом УЕФА.

Группа A

«Манчестер Сити» (Манчестер) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Этихад» называется «Сити оф Манчестер».

** В матче 1-го тура «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг» мяч в свои ворота забил Норди Мукиеле.

«Пари Сен-Жермен» (Париж)

«РБ Лейпциг» (Лейпциг) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Ред Булл Арена» называется «Центральштадион».

«Брюгге» (Брюгге) 

* В матче 4-го тура «Манчестер Сити» — «Брюгге» мяч в свои ворота забил Джон Стоунз.

Группа B

«Ливерпуль» (Ливерпуль) 

* В матче 1-го тура «Ливерпуль» – «Милан» мяч в свои ворота забил Фикайо Томори.

В первом матче 1/2 финала «Ливерпуль» – «Вильярреал» мяч в свои ворота забил Первис Эступиньян.

«Атлетико» (Мадрид)

«Порту» (Порту)

«Милан» (Милан) 

* В 1979 году стадион «Сан Сиро» был переименован в «Джузеппе Меацца», но в Италии в ходу оба названия.

** В матче 4-го тура «Милан» – «Порту» мяч в свои ворота забил Шансель Мбемба.

Группа C

«Аякс» (Амстердам) 

* В матче 3-го тура «Аякс» – «Боруссия» мяч в свои ворота забил Марко Ройс.

«Спортинг» (Лиссабон)

«Боруссия» (Дортмунд)

«Бешикташ» (Стамбул)

Группа D

«Реал» (Мадрид) 

* В матче 3-го тура «Шахтёр» – «Реал» мяч в свои ворота забил Сергей Кривцов.

«Интернационале» (Милан) 

* В 1979 году стадион «Сан-Сиро» был переименован в «Джузеппе Меацца», но в Италии в ходу оба названия.

«Шериф» (Тирасполь)

«Шахтёр» (Донецк) 

* «Шахтёр» проводит домашние матчи на стадионе в Киеве в связи с напряжённой политической обстановкой в регионе.

Группа E

«Бавария» (Мюнхен) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Альянц Арена» называется «Арена Мюнхен».

** В матче 3-го тура «Бенфика» – «Бавария» мяч в свои ворота забил Эвертон.

«Бенфика» (Лиссабон) 

* В матче 1-го тура «Бенфика» – «Аякс» мяч в свои ворота забил Себастьен Алле.

«Барселона» (Барселона)

«Динамо» (Киев)

Группа F

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер)

«Вильярреал» (Вильярреал)

«Аталанта» (Бергамо)

«Янг Бойз» (Берн)

Группа G

«Лилль» (Лилль)

«Ред Булл» (Зальцбург) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Ред Булл Арена» называется «Вальс-Зиценхайм».

«Севилья» (Севилья)

«Вольфсбург» (Вольфсбург)

Группа H

«Ювентус» (Турин) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Альянц Стадиум» называется «Ювентус».

«Челси» (Лондон)

«Зенит» (Санкт-Петербург) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Газпром Арена» назывался «Санкт-Петербург».

** В матче 4-го тура «Ювентус» — «Зенит» мяч в свои ворота забил Леонардо Бонуччи.

«Мальмё» (Мальмё)

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2021/2022

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица — Плей-офф 

Футбол в Европе в 2021 году
Футбол в Европе в 2022 году
состав